św. Teofil z Antiochii (II w.) – patriarcha Antiochii
 św. Teofil z Cezarei Palestyńskiej (zm. ok. 195) – biskup Cezarei Palestyńskiej
 św. Teofil (zm. 284-305 ?) – męczennik
 św. Teofil z Corte (1676-1740) – włoski franciszkanin

Zobacz też: Błogosławiony Teofil